ISBT peut signifier :
 International Student Badminton Tournament (voir badminton)
 Le programme Integrated Science, Business and Technology à l'université La Salle, à Philadelphie (États-Unis).
 International Society for Blood Transfusion (voir Transfusion sanguine)
 International Society of Beverage Technologist (boissons gazeuses)

Sigle de 4 caractères